Fisherman's Bait 2: Big Ol' Bass (エキサイティングバス２ Exciting Bass 2 in Giappone) è un videogioco per PlayStation creato dalla Konami nel 1999: è un gioco di pesca ambientato in vari laghi creati appositamente in un mondo sommerso dalle acque.
Il giocatore impersona un pescatore del WMF, World Monster Fishing (come si può intravedere nella giacca del pescatore) e deve trovare tutti i pesci possibili di classe Monster.

Modalità di gioco
Nel gioco ci sono alcune modalità:
- Modalità Principiante: una modalità che istruisce il giocatore ai primi comandi della pesca;
- Modalità Torneo: modalità competitiva con diversi obbiettivi, quali pescare un certo numero di pesci oppure ottenere il pesce più pesante;
- Modalità Pesca libera: in questa modalità è possibile pescare 6 pesci in laghi reali: il pesce principale in tutti i laghi è il Largemouth Bass;
- Modalità Big ol' Bass: in questa modalità i laghi saranno sempre quelli reali ma i pesci che potrete pescare saranno solo 6 e sempre al massimo peso, ovvero Monster: il pesce principale è sempre il Largemouth Bass (questa volta però a pancia gialla);
- Modalità World Monster Fishing: in questa modalità dovrete pescare in 7 laghi fantastici e soddisfare determinati obbiettivi (tutti i pesci presenti in questa modalità sono inventati).

World Monster Fishing
I laghi in cui pescherete saranno 7 e in differenti parti del mondo: negli USA, nel Giappone, nelle Isole Comore, in Inghilterra, in Brasile, in Egitto e in Cina.
I laghi sono praticamente un paesaggio post-apocalittico in cui i monumenti più importanti di ogni posto sono per metà sommersi dall'acqua (eccetto Comore e Giappone).
Negli USA dovrete catturare un numero di pesci fino a raggiungere i 9000 grammi, in Giappone dovrete catturare 3 Oh-Ka (pesci rappresentanti del Giappone nel gioco) per un peso totale di 6000 grammi, mentre alle isole Comore dovrete pescare un Coelacanth di oltre 200 kg.
Una volta completate 2 qualsiasi di queste missioni, ne verranno sbloccate altre 3: in Egitto dovrete catturare un Pharaon Perch di oltre 300 kg, in Brasile 3 pesci (qualsiasi) che superino i 16000 grammi e in Inghilterra tre Jack Anarchi per un peso complessivo di 15000 grammi.
Una volta completati gli obbiettivi di questi laghi verrà sbloccato il lago in Cina.
L'unico obbiettivo è catturare un Rong Yuigh, possibilmente Monster.
Una volta presi tutti i pesci al massimo peso, nel lago della Cina verrà annunciato un nuovo pesce Mostro, ovvero un Rong Yuigh di colore azzurro (al contrario del marrone normale).

Sistema di pesca

Il sistema di pesca è quello di un tipico gioco arcade, da sala giochi.
Il tempo è di 180 secondi per vita (crediti), dopodiché perderete una vita ma potrete continuare (le vite vanno da una scelta di 1 a 9); ci sono diverse tipi di esche che attraggono diversi tipi di pesci e hanno movimenti diversi (l'esca migliore è il grub); per lanciare l'esca bisogna raggiungere il massimo della gittata della canna, dopodiché bisogna tirare l'esca girando la levetta analogica destra e appena il pesce abbocca si preme il tasto freccia giù.
C'è a sinistra dello schermo una linea di tensione: più è alta, più il pesce tira forte e avrete la possibilità di rompere la canna o di perdere il pesce.
Più un pesce è grosso, più secondi vi darà per pescare ancora.

Nella Vasca dei pesci si possono osservare i pesci catturati; se avrete catturato un monster, apparirà come scritta sul pesce.

Classificazione in base al peso

Ci sono diverse classi di peso:
Poor, molto piccolo;
Small, piccolo;
Average, medio-piccolo;
Large, medio-grande;
Big, grosso;
Huge!, quasi massimo;
Monster!, peso massimo.
Ci sono altri due ranking:
Not game fish, cioè pescare un pesce secondario che non è necessario;
Clean up!, quando peschi della spazzatura e verrai ricompensato con molti secondi, se peschi una lattina ti danno 80 secondi e se peschi uno stivale ti danno 100 secondi

Bibliografia

Collegamenti esterni